Louis Renault (jurista)
 Louis Renault (industrial)

Desambiguação